Hanumannagar (Saptari)
 Hanumannagar (Siraha)